Municipio de Fisher puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fisher (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Fisher (condado de Fremont, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Fremont.
 Municipio de Fisher (condado de Polk, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Polk.